Die Liste der Naturdenkmale in Freiburg im Breisgau nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der baden-württembergischen Stadt Freiburg im Breisgau. In Freiburg im Breisgau gibt es insgesamt 100 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 7 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 93 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 31. Oktober 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Freiburg im Breisgau